Томоми (具視, 朋美, 智実, 友美, 智美, 智充) —  группа японских омофонных имён:
 Ивакура Томоми (1825—1883) — японский политик XIX века.
 Итано, Томоми (род. 1991) — японский идол, певица, участница поп-группы AKB48.
 Кай, Томоми (род. 1983) — японская профессиональная сёгистка.
 Касай, Томоми (род. 1991) — японский идол, певица, бывшая участница поп-группы AKB48.
 Мотидзуки, Томоми (род. 1958) — режиссёр аниме, сценарист и продюсер.
 Окадзаки, Томоми (род. 1971) — японская конькобежка.
 Огава Томоми (род. 1990) — солистка и брассистка японского поп/рок-коллектива Scandal (группа).

Женские имена
Мужские имена
Японские имена
Страницы значений:Тёзки